Bahnhof Rehfeld steht für:

 Bahnhof Rehfeld (b Falkenberg/Elster), Bahnhof in Falkenberg/Elster, Landkreis Elbe-Elster
 Bahnhof Rehfeld Abzweig, Haltepunkt in Rehfeld (Prignitz), Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Bahnhof Rehfeld (Prign), Bahnhof in Rehfeld (Prignitz), Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Bahnhof Rehfeld (Zechin), Bahnhof in Rehfeld (Zechin), Zechin, Landkreis Märkisch-Oderland

Siehe auch:
 Bahnhof Rehfelde, Bahnhof in Rehfelde, Landkreis Märkisch-Oderland